Адале́льм (Аделе́льм, Адельра́м) (, , , ) — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Адалельм Отёнский (умер после 804) — знатный франк
 Адалельм — архиепископ Бордо (ок. 825 — ок. 858)
 Адалельм II — граф Лана (ранее 856 — после 885)
 Адалельм — граф Труа (886—894)
 Аделельм — граф Артуа (до 932)